Balogh Béla (1885–1945) filmrendező
Balogh Béla (1890–1947) antropológus
Balogh Béla (1909–1971) gépészmérnök
Balogh Béla (1924) erdőmérnök, mérnök-közgazda
Balogh Béla (1936) romániai magyar történész
Balogh Béla (1936) színész
Balogh Béla (1958–1996) az amatőr táncmozgalomból induló táncos, 1986-ban a Ki mit tud? tánckategóriájának győztese
Balogh Béla (1984)  válogatott labdarúgó
Balogh Béla (1955) mérnök, író
Balogh Béla (1969)  a Sunshine Rádió ügyvezető igazgatója és egyik műsorvezetője
Balogh Béla balettművész, a Magyar Állami Operaház címzetes magántáncosa

Hasonló nevűek;
 Balogh Béla András (1925–2020) földrajztanár, szakíró